Tora! Tora! Tora! – jedno z haseł użytych podczas ataku na Pearl Harbor
 Tora! Tora! Tora! – japońsko-amerykański film z 1970 roku o ataku na Pearl Harbor, reż. Toshio Masuda, Richard Fleischer, Kinji Fukasaku
 Tora! Tora! Tora! – singel i utwór zespołu Numero Uno
 Tora! Tora! Tora! – utwór zespołu Depeche Mode

Zobacz też 
 Tora